Seresin ist der Familienname von:

 Ben Seresin (* 1962), neuseeländischer Kameramann
 Michael Seresin (* 1942), neuseeländischer Kameramann und Regisseur